Il singolare  del Lima Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Martín Vassallo Argüello era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Eduardo Schwank ha battuto in finale 7–5, 6–4 Jorge Aguilar.

Teste di serie

  Eduardo Schwank (campione)
  Júlio Silva (primo turno)
  João Souza (primo turno)
  Gastón Gaudio (primo turno)

 Brian Dabul (semifinali)
 Diego Junqueira (quarti di finale)
 Juan Martín Aranguren (primo turno)
 Jorge Aguilar (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 2009